Banjska est un toponyme qui peut désigner :
la Banjska, une rivière de Serbie, affluent de la Toplica ;
Banjskë/Banjska, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Vushtrri/Vučitrn, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
Banjska/Banjskë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Zvečan/Zveçan, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
le monastère de Banjska, au Kosovo.